De Russische voetbalclub Lokomotiv Moskou speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Lokomotiv Moskou

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lokomotiv Moskou
Lokomotiv Moskou